Пи́тер Богда́нович (; 30 июля 1939, Кингстон, штат Нью-Йорк — 6 января 2022, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер, кинооператор, кинокритик и писатель. Был одним из режиссёров «Нового Голливуда», куда также входили Уильям Фридкин, Роберт Олтмен, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Майкл Чимино и Фрэнсис Форд Коппола. Его самый успешный фильм у кинокритиков — «Последний киносеанс» (1971).

Жизнь и карьера

Рождение, юношество и начало карьеры 
Питер — сын иммигрантов, которые бежали от нацистов. Его отец, Борислав Богданович, был сербским живописцем и пианистом, а мать, Герма Богданович, происходила из богатой семьи австрийских евреев. Питер был зачат в Европе, но родился уже в США. В 1950-х он был актёром, изучая это ремесло с театральным педагогом Стеллой Адлер (ему было только 16, но он лгал о своём возрасте и говорил, что ему 18), и играл на телевидении и в летнем парке. В начале 1960-х Богданович был известен как программатор фильмов в музее современного искусства в Нью-Йорке. Заядлый киноман, в юности он смотрел по 400 фильмов в год, Богданович демонстрировал работу американских режиссёров, таких как Орсон Уэллс, Джон Форд и Говард Хоукс, о которых он позже написал книги. Питер также уделил внимание такому забытому пионеру американского кино, как Аллан Дван.

Богданович находился под влиянием французских критиков 1950-х, которые писали для «Кайе дю синема», особенно под влиянием Франсуа Трюффо. Прежде, чем заняться режиссурой, Питер выстроил себе репутацию сценариста статьями в «Эсквайре», которые потом переросли в сценарий к фильму «Pieces of Time» (1973). В 1968 году, после того, как критики «Кайе дю синема» Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и Эрик Ромер создали «Новую Волну» и стали снимать собственные фильмы, Богданович решил стать режиссёром. Со своей женой Полли Плэтт он приехал в Лос-Анджелес. Во время одного показа, Богданович смотрел фильм, а режиссёр Роджер Корман сидел позади него. Они начали беседовать, и Корман сказал, что ему понравился сценарий, который Питер написал для «Эсквайра». Корман предложил ему работу режиссёра, которую тот немедленно принял. Богданович вместе с Корманом снял такие фильмы как «Цели» (1968) с Борисом Карлоффом в главной роли и «Путешествие на планету доисторических женщин» (1968). В последнем он выступил под псевдонимом Дерек Томас, так как эта кинолента явилась прямым заимствованием нескольких частей из знаменитого советского научно-фантастического фильма Павла Клушанцева «Планета бурь» (1961). Американскими кинематографистами было снято только несколько эпизодов с амазонками. Подлинные авторы в титрах не упоминались.
Позже Богданович сказал про школу кинопроизводства Кормана: 

Вернувшись к журналистике, Богданович на всю жизнь подружился с Орсоном Уэллсом, когда брал у него интервью на показе фильма Майка Николса «Уловка-22» (1970). Питер пролил свет на Уэллса и его карьеру своими произведениями, режиссёрскими и актёрскими работами, а особенно своей книгой «Это Орсон Уэллс» (1992). В начале 1970-х, когда у Орсона были финансовые проблемы, Богданович позволял ему оставаться в своём особняке в элитном лос-анджелесском районе Bel Air в течение нескольких лет.

В 1970 году Богданович был уполномочен Американским Институтом Киноискусства снимать документальный фильм о Джоне Форде «Поставлено Джоном Фордом» (1971). В результате в фильм были включены искренние интервью Джон Уэйна, Джеймса Стюарта и Генри Фонда, а повествование велось от имени Орсона Уэллса. Из-за проблем с лицензированием Богданович и Turner Classic Movies выпустили реставрированную версию фильма только в 2006 году (релиз включал в себя также дополнительные интервью с Клинтом Иствудом, Уолтером Хиллом, Гарри Кэрри младшим, Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом и другими).

Признание 
32-летний Богданович был провозглашён критиками «уэллсовским» вундеркиндом после выхода в 1971 году фильма «Последний киносеанс». Картина получила 8 номинаций на «Оскар», включая лучшего режиссёра, и выиграла две статуэтки: Клорис Личмен как лучшая актриса второго плана и Бен Джонсон как лучший актёр второго плана. Богданович и Ларри Макмёртри получили премию BAFTA за лучший сценарий. Питер влюбился в Сибилл Шеперд — исполнительницу главной роли в этом фильме, что привело к его разводу с Полли Плэтт — матерью его двух дочерей.

Успех «Последнего киносеанса» Богданович развил в популярной комедии «В чём дело, Док?» (1972) с Барброй Стрейзанд и Райаном О’Нилом в главных ролях, — «комедии чудаков», похожей на фильмы Говарда Хоукса «Воспитание крошки» (1938) и «Его девушка Пятница» (1940). Богданович укрепил свой статус одного из новых режиссёров категории «А», включающей обладателей «Оскара» Фрэнсиса Форда Копполу и Уильяма Фридкина, с которыми Питер сформировал организацию «Компания режиссёров». Компания сотрудничала с «Paramount Pictures», что, по существу, давало режиссёрам картбланш, если они укладывались в бюджет. Именно через эту организацию был поставлен фильм Богдановича «Бумажная луна» (1973).

«Бумажная луна», комедия с Райаном О’Нилом и его 10-летней дочерью Татум О'Нил (которая получила за эту роль «Оскар» как лучшая актриса второго плана) в главных ролях, оказалась высшей точкой карьеры Богдановича. Вынужденный разделить прибыль с поддерживающими его режиссёрами, Богданович был неудовлетворён монтажом. «Компания режиссёров» впоследствии сняла только два фильма: Коппола снял в 1974 году фильм «Разговор», который был удостоен главной награды на Каннском кинофестивале; а Богданович в том же 1974 году поставил картину «Дейзи Миллер», которая была очень холодно встречена критиками.

В 1975 году он подал в суд на Universal за нарушение контракта на производство и руководство Bugsy.

Он взял несколько лет отпуска, а затем вернулся к режиссуре с более низким бюджетом фильма, Saint Jack (1979), который был критическим успехом, хотя и не кассовый хит. Создание этого фильма ознаменовало конец его романтических отношений с Сибилл Шепард.

Последующие годы 
Богданович снова стал писать, поскольку в его карьере режиссёра наметился спад. Сначала он написал «Убийство Единорога: Дороти Страттэн» (1960—1980) (издана в 1984 году) в память о своей погибшей любви, звезде фильмов «Галаксина» и «Autumn Born». «Смерть друга детства» — статья Терезы Карпентер об убийстве Дороти Страттэн была опубликована в газете «Village Voice» и в 1981 году получила Пулитцеровскую премию. В то время как Богданович никогда не критиковал в своей книге статью Карпентер, она критиковала Богдановича и Хэфнера. В особенности она критиковала Богдановича за его «ребяческое отношение к молодой женщине». Статья Карпентер послужила основой для фильма Боба Фосса «Звезда-80» (1983), в котором Богданович по юридическим основаниям изображён как вымышленный режиссёр Арам Николас — милый, но возможно заблуждающийся и наивный герой.

30 декабря 1988 года 49-летний Богданович женился на 20-летней Луизе Страттэн, младшей сестре Дороти Страттэн, с которой он начал встречаться через несколько лет после смерти Дороти. В 2001 году пара развелась.

Хотя Питер достиг огромного успеха с «Маской» (1985), продолжение «Последнего киносеанса» — «Техасвилль» (1990) — провалилось в прокате и разочаровало критиков. Оба фильма стали причинами спора между Богдановичем, который всё ещё требовал снизить меру контроля над его фильмами, и студиями, которые теперь осуществляли контроль над финансами и окончательным монтажом обоих фильмов. «Маска» была выпущена с музыкальным сопровождением Боба Сигера, что не совпадало с желаниями Богдановича (он выбрал Брюса Спрингстина). Также Питер жаловался, что версия «Техасвилля», которая была выпущена, не была тем фильмом, который он изначально хотел сделать. Немного более длинная режиссёрская версия «Маски» с песнями Брюса Спрингстина была выпущена на DVD в 2006 году. Режиссёрская версия «Техасвилля» была выпущена на CD, но никогда не выпускалась на DVD. Во время выпуска «Техасвилля» Богданович вернулся к своему прошлому успеху, картине «Последний киносеанс», и выпустил режиссёрскую версию этого фильма. С тех пор эта версия стала единственной доступной версией фильма.

Богданович снял ещё два художественных фильма в 1992 и 1993 годах, но их кассовый провал не позволял Богдановичу выйти на большой экран в течение нескольких лет после этого. Первый, «Безумные подмостки», снятый по пьесе Майкла Фрейна, впоследствии стал культовым, в то время как второй, «То, что называют любовью», известен больше тем, что в нём последнюю роль перед смертью сыграл Ривер Феникс.

Богданович, используя свои энциклопедические знания по истории кинематографа, написал несколько книг, пользовавшихся успехом у критиков, включая книгу «Кинонеделя Питера Богдановича», в которой Питер написал про 52 своих любимых фильма, «Кто, черт возьми, это снял: беседы с легендарными режиссёрами» и «Кто, черт побери, там снялся: беседы с легендарными актёрами Голливуда».

В 2001 году Богданович снял фильм «Смерть в Голливуде», который не вызвал особого энтузиазма у критиков и совсем немного собрал в кинотеатрах. Фильм рассказывает о странном событии, когда во время круиза на яхте всемогущего медиа-магната Уильяма Рэндольфа Херста был убит знаменитый продюсер и режиссёр Томас Инс. Богданович говорил, что он услышал эту историю от Орсона Уэллса, который в свою очередь сказал, что он услышал это от Чарльза Ледерера.

В дополнение к постановке нескольких телевизионных фильмов, Богданович вернулся к актёрской деятельности, периодически исполняя роль психотерапевта Доктора Дженнифер Мэлфи на кабельном телевидении в сериале «Клан Сопрано». Также Питер снял шестой эпизод пятого сезона, который назывался «Sentimental Education» и вышел на экраны 11 апреля 2004 года. Работу на телевидении он продолжил тем, что озвучил врача Барта Симпсона в одном из эпизодов «Симпсонов».

Богданович работал ведущим программы «The Essentials» на телеканале Turner Classic Movies, но был заменён в мае 2006 года ведущим Робертом Озборном и кинокритиком Молли Хэскеллом. Также Питер часто появлялся в официальном представлении фильмов на DVD Criterion Collection. У него также была роль второго плана в телевизионном сериале «Развал».

В 2006 году он вёл на телевидении программу «Золотой век кино Питера Богдановича». Также завёл свой блог в интернете. Затем появился в роли самого себя в документальном фильме «Wanderlust».

В 2007 году «Международная Федерация Фильмотек» на Международном кинофестивале в Торонто вручила Богдановичу премию за выдающийся вклад в кинематограф. В том же году Ярослав Живов, канадский бизнесмен, предъявил Богдановичу судебный иск из-за нарушения условий договора. Живов утверждал, что Богданович взял $100 тыс. как плату за разрешение сыну Живова помогать Богдановичу в следующем фильме, но Питер не исполнил договорённости.

В 1998 году Национальный Комитет по охране фильмов библиотеки Конгресса США внёс «Последний киносеанс» в национальный реестр фильмов, куда вносят только культурно значимые картины.

Скончался Богданович 6 января 2022 года.

Фильмография

Книги 
 «Кино Орсона Уэллса» (1961)
 «Кино Говарда Хоукса» (1962)
 «Кино Альфреда Хичкока» (1963)
 «Джон Форд» (1967; переиздание 1978)
 «Фриц Ланг в Америке» (1969)
 «Аллан Дван: последний пионер» (1970)
 «Осколки времени» (1973; переиздание 1985)
 «Убийство Единорога — Дороти Страттэн 1960—1980». William Morrow and Company, 1984. ISBN 0-688-01611-1
 «Это Орсон Уэллс». HarperPerennial, 1992. ISBN 0-06-092439-X
 «Минута с мисс Гиш». Santa Barbara: Santa Teresa Press, 1995. WorldCat
 «Какой дьявол сделал это: беседы с легендарными режиссёрами». Alfred A. Knopf, 1997. ISBN 0-679-44706-7
 «Кинонеделя Питера Богдановича» (1999)
 «Какой это ад: беседы с легендарными актёрами Голливуда». Alfred A. Knopf, 2004. ISBN 0-375-40010-9

Награды 
Перечислены наиболее значительные награды и номинации.

 Кинофестиваль в Локарно
 2001 — Приз ФИПРЕССИ (Приз международных критиков) («Смерть в Голливуде»)
 Кинофестиваль в Сан-Себастьяне
 1973 — Серебряная раковина («Бумажная луна»)
 1973 — Специальный приз жюри («Бумажная луна»)
 Венецианский кинофестиваль
 2001 — Премия Пазинетти (премия итальянских журналистов за лучший фильм) («Святой Джек»)

Номинации 
 Оскар
 1972 — Лучший режиссёр («Последний киносеанс»)
 1972 — Лучший адаптированный сценарий («Последний киносеанс»)
 BAFTA
 1972 — Лучший режиссёр («Последний киносеанс»)
 Каннский кинофестиваль
 1985 — Золотая пальмовая ветвь («Маска»)
 Золотой глобус
 1974 — Лучший режиссёр художественного фильма («Бумажная луна»)
 1972 — Лучший режиссёр художественного фильма («Последний киносеанс»)
 Берлинский кинофестиваль
 1977 — Золотой медведь («Торговцы грёзами»)

Примечания

Ссылки 
 Питер Богданович на allmovie
 Фотографии Питера Богдановича
 Bogdanovich Receives Visionary Award 
 Bogdanovich’s Who the Hell’s in It reviewed in Seattle Weekly

Выпускники Коллегиальной школы (Нью-Йорк)
Писатели по алфавиту
Историки кино
Теоретики кино
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Грэмми»
Почётные доктора Индианского университета